Ларья:

 Ларья (приток Лох-Я) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО
 Ларья (приток Хомыши) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО